La réserve naturelle de Wolong est une réserve naturelle située dans la province du Sichuan en Chine ;
 Le district de Wolong (卧龙) est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine.

Homonymie de toponyme